Elisabeth von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Braunschweig (HRR) (1230–1266), Ehefrau von König Wilhelm von Holland
 Elisabeth von Braunschweig († um 1420), Ehefrau von Gerhard VI. von Holstein-Rendsburg

 Elisabeth von Braunschweig-Calenberg (1526–1566), Gräfin von Henneberg
 Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1567–1618), Gräfin von Holstein-Schauenburg und Herzogin von Braunschweig-Harburg
 Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1593–1650), Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Elisabeth von Dänemark (1573–1626), durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

Elisabeth Christine

 Elisabeth Magdalene von Brandenburg (1537–1595), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg

Weitere:
 Marie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1638–1687), Herzogin von Sachsen-Eisenach und von Sachsen-Coburg
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Sophie Elisabeth zu Mecklenburg (1613–1676), Prinzessin von Mecklenburg, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel